Денис Главина (; 3 марта 1986, Чаковец, Хорватия, Югославия) — хорватский футболист, полузащитник хорватского клуба «Меджимурье».

Биография

Клубная карьера 
Воспитанник загребского «Динамо» (тренер — Мирослав Стипич). Начал выступать за молодёжную команду загребского «Динамо». Во время одной из игр юношеской сборной Хорватии до 19 лет его приметили скауты киевского «Динамо» и через его агента Нико Миленковича предложили переехать в столицу Украины. Денис не раздумывая перешёл в «Динамо» (Киев). В основной команде «Динамо» закрепиться не смог, Главина выступал за «Динамо-2» и дубль «Динамо». В июле 2005 года перешёл на правах аренды в клуб «Ворскла». В высшей лиге дебютировал 12 июля 2005 года в матче «Ворскла» — «Закарпатье» (0:0). В сезоне 2006/07 выступал за днепропетровский «Днепр» на правах аренды, но закрепиться в команде он не смог. Сезон 2007/08 отыграл также в аренде в полтавской «Ворскле».

В июне 2008 года перешёл в полтавскую «Ворсклу», с клубом заключил долгосрочный контракт. В сезоне 2008/09 стал основным игроком «Ворсклы» и выиграл с ней Кубок Украины в майском финале против донецкого «Шахтёра» на «Днепр-Арене» в Днепропетровске (1:0).

7 июля 2009 года перешёл на правах аренды в загребское «Динамо» (Загреб). 10 июля 2009 года был представлен в качестве игрока загребского «Динамо», взял 11 номер. До этого этот номер носил Йосип Тадич, но он незадолго до этого перешёл во французский «Гренобль».

С июля 2010 года отыграл сезон за польский клуб «Арка» из Гдыни.

Летом 2011 года он стал свободным агентом и пребывал в этом статусе до тех пор, пока не подписал контракт с «Вараждином», который шёл на последнем месте в чемпионате Хорватии. С 2012 года три сезона играл за хорватский «Сплит».

В 2015 году отыграл первый круг за клуб «Заврч» из словенской первой лиги, но зимой 2016 года расторг с ним контракт.

В марте 2016 года Денис по приглашению Дмитрия Огая подписал контракт с казахстанским клубом «Тобол» из Костаная. Провёл 27 игр и забил один гол. Но Огай ушёл из клуба и хорват у нового тренера Омари Тетрадзе в сезоне 2017 года вышел на поле лишь в 6 матчах из 16 и в июне по обоюдному согласию контракт игрока с клубом был расторгнут.

Но уже 29 июня Главина подписал контракт с другим казахстанским клубом «Акжайык» из Уральска.

В начале 2018 года его зазывал в «Атырау» Вахид Масудов, но Денис присоединился к «Жетысу», который Дмитрий Огай вывел из первой лиги в КПЛ. Однако, сыграв 14 игр, Главина в летнее трансферное окно вернулся в «Акжайык». И сыграл до конца сезона ещё 13 игр за уральцев, но клуб вылетел в первую лигу с последнего места.

Карьера в сборной 
Выступал за юношескую сборную Хорватии до 19 лет и молодёжную до 21 года.

Достижения 
 Обладатель Кубка Украины (1): 2008/09

Семья 
Его брат Доменик (1992), также профессиональный футболист, он выступает за «Вараждин», его .

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте «Динамомания»

Футболисты Хорватии
Игроки сборной Хорватии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Динамо-2» Киев
Игроки ФК «Ворскла»
Игроки ФК «Днепр» Днепр
Игроки ФК «Динамо» Загреб
Игроки ФК «Арка»
Игроки ФК «Вараждин»
Игроки ФК «Сплит»
Игроки ФК «Заврч»
Игроки ФК «Тобол» Костанай
Игроки ФК «Акжайык»
Игроки ФК «Жетысу»
Игроки ФК «Меджимурье»